Контум:

 Контум (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Контум (місто) — місто, столиця провінції Контум